41-я стрелковая дивизия — формирование (соединение, стрелковая дивизия) РККА Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 41 сд.

В составе действующей армии, в период с 10 апреля по 30 июня 1942 года.

История 

Соединение сформировано (доукомплектовано) в Приволжском военном округе на базе 41-й стрелковой дивизии которая сохранила боевые знамёна и документацию, с сохранением войсковых № основных формирований дивизии. Включена в состав действующей армии с 10 апреля 1942 года.

В мае 1942 года принимала участие в неудавшемся наступлении РККА на Харьков. К началу наступления дивизия включала в себя 11487 человек. Из этого числа 1500 человек имели опыт боев, а 2735 были бывшими заключенными. На вооружении дивизии было шестьдесят 45-мм и 76-мм орудий, 270 противотанковых ружей, 76 ручных пулеметов, 180 пистолетов-пулеметов, 6855 винтовок.. В частях дивизии отсутствовали станковые пулеметы, зенитные пушки и снайперские винтовки. Наличие значительного числа бывших заключенных вскоре привело к многочисленным нарушениям дисциплины. Командование было вынуждено прибегнуть к нескольким показательным расстрелам наиболее злостных нарушителей дисциплины перед строем для восстановления порядка.

С 12 мая войска 6-й армии перешли в наступление, продолжавшееся до 19 мая. К 17 мая 6-я армия продвинулась на 25-35 км. С утра 17 мая на левом фланге дивизии был введен в бой 21-й танковый корпус Кузьмина (132 танка) и в течение дня ему удалось продвинуться в северном направлении на 10 км. 41 сд вместе с 48-й танковой бригадой закрепилась на сев. окраине Тарановки. 19 мая последовал приказ о прекращении наступления 6-й армии и переходе к обороне на достигнутых рубежах. Для обороны на достигнутом 6-й армией рубеже создавалась армейская группа Ф. Я. Костенко, которой подчинили и 41 сд. Начиная с 20 мая положение становится угрожающим, дивизия не имеет достаточного количества боеприпасов и топлива в виду нарушенного из-за начавшегося окружения снабжения. Начиная с 23 мая до 26 мая дивизия отступала, не имея соседей слева и справа, приказы от 6-й армии доходили с задержкой в сутки, начиная с 25 мая через порядки дивизии начался беспорядочный отход других отступающих частей. 26 мая дивизию в районе Михайловки атаковали одновременно пехота с фронта и танки с тыла, а также штурмовая и бомбардировочная авиация. В результате войска дивизии были рассеяны и начали прорываться из окружения отдельными группами. Из окружения вышло приблизительно 700—800 человек.. Командир дивизии В. Г. Баерский попал в плен. После этих событий дивизия была расформирована.

Состав 
 управление (штаб)
 102-й стрелковый полк
 139-й стрелковый полк
 244-й стрелковый полк
 132-й артиллерийский полк
 117-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 111-я зенитная артиллерийская батарея
 101-й миномётный дивизион
 117-я разведывательная рота
 116-й сапёрный батальон
 106-й отдельный батальон связи
 38-й медико-санитарный батальон
 503-я отдельная рота химзащиты
 408-я автотранспортная рота
 419-я полевая хлебопекарня
 884-й дивизионный ветеринарный лазарет
 1654-я полевая почтовая станция
 1075-я полевая касса Госбанка

В составе

Командир 
 Баерский, Владимир Гелярович (Боярский Владимир Ильич), полковник, (с 13.09.1941 по 27.12.1941 — 41 сд (I), с 28.12.1941 — 13.06.1942) (впоследствии, по пленении (коллаборационист), заместитель начальника штаба ВС КОНР)

Примечания

Комментарии

Сноски 

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году